François Jacques peut désigner:

 François Jacques (1970-) homme politique québécois et député de Mégantic à l'assemblée nationale du Québec
 François Jacques (1946-1992) historien français spécialiste de la Rome antique